Константин Георгиевич Кочиев (1913—1946) — советский военный моряк, командир соединений торпедных катеров Военно-морского флота СССР в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (16.05.1944). Капитан 3-го ранга (1945).

Биография 

Константин Кочиев родился 8 (21) мая 1913 года в посёлке Цхинвали (ныне — город в Южной Осетии). После окончания школы фабрично-заводского ученичества в Тбилиси работал сначала слесарем, затем инструктором физической культуры. 

В 1933 году призван на службу в Военно-морской флот СССР. В 1937 году окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, после чего служил на Черноморском флоте. С сентября 1937 года — командир торпедного катера, с апреля 1939 года — командир звена торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. С сентября 1940 года по июнь 1941 года учился на Высших курсах комсостава РККА в Ленинграде. 20 июня 1941 года назначен командиром отряда торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота и на этой должности провоевал всю войну.

С начала Великой Отечественной войны сражался на Чёрном море, прошёл её командиром отряда торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участвовал во всех основных боевых операциях моряков-черноморцев: в обороне и в эвакуации Одессы, в обороне Севастополя и в битве за Кавказ, в Керченской-Эльтигенской десантной операции, в Крымской и в Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. А также всю войну участвовал в борьбе на черноморских коммуникациях, совершая дальние походы по установке морских минных заграждений, набеговые операции на вражеские порты, атакуя немецкие и румынские морские конвои. Под руководством Кочиева отряд торпедных катеров совершил 250 боевых выходов, уничтожив 4 транспорта, 1 подводную лодку, 13 самоходных барж, 1 торпедный катер, 1 самолёт, поставив 78 мин, перевезли более 250 десантников.

С первой недели войны острой проблемой главной базы стали неконтактные мины, которыми противник с самолетов забрасывал фарватер, нанося тяжелый урон нашим кораблям и блокируя выходы из портов. Кочиев предложил подрывать мины глубинными бомбами на полном ходу. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский поручил ему провести эксперимент на Инкерманском створе. Не с первой попытки часть мин сдетонировало.

Катер Д-3 потопил 13 июня 1942 года во время рейда на Ялтинский порт под командованием будущего Героя Советского Союза Кочиева К. Г. сверхмалую итальянскую подводную лодку «СВ-5». Уход удался благодаря постановке дымовой завесы. 22 октября 1942 года группа катеров под его командованием прорвалась в гавань Феодосии и потопила там танкер. 23 апреля 1943 году у Анапы группа Кочиева потопила 2 быстроходные десантные баржи.

Зимой 1943 года во время Керченско-Эльтигенской десантной операции катер Кочиева подорвался на мине и начал быстро погружаться. Личный состав оказался в холодной воде. Всех удалось спасти, но из-за долгого пребывания в ледяной воде здоровье моряка пошатнулось, хотя он оставался в строю.

Отличился в ходе Крымской наступательной операции. В ночь на 5 мая 1944 года Кочиев с четырьмя катерами вышел к мысу Херсонес, где проходил караван фашистских судов в охранении тральщиков, десантных барж и катеров. Кочиевцы устремились в атаку, пробились сквозь живую завесу и торпедными ударами потопили два транспорта и баржи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года капитан-лейтенанту Константину Георгиевичу Кочиеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

По свидетельству бывшего командира торпедного катера в отряде Героя Советского Союза А. Е. Черцова, Константин Кочиев пользовался исключительным авторитетом среди офицеров и матросов за личный героизм, отличные качества наставника и руководителя, высочайшее чувство справедливости. Когда в одном из боёв его близким разрывом снаряда выбросило за борт, в то же миг без команды сразу несколько моряков бросились в ледяную воду (дело было в декабре) спасать своего командира.

С декабря 1944 года тяжело болел, долгое время лечился в госпитале, где был посещён Наркомом ВМФ СССР адмиралом Н. Г. Кузнецовым, на болезни сказывались последствия нахождения в холодной воде в 1943 году. После окончания войны недолго служил начальником штаба 7-го дивизиона катеров Черноморского флота. В 1945 году капитан 3-го ранга К. Г. Кочиев уволен в запас по состоянию здоровья. Проживал в Цхинвали. Скончался 8 октября 1946 года.

Награды 
 Герой Советского Союза (16.05.1944)
 Орден Ленина (16.05.1944)
 Два ордена Красного Знамени (9.08.1942, 19.10.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 Медаль «За оборону Одессы» (1943)
 Медаль «За оборону Севастополя» (1943)

Память 
Имя Кочиева высечено на левой от обелиска группе мемориальных плит 240 Героям Советского Союза около Обелиска Славы на Сапун-горе. Установлена в 1969 году.
 Именем К. Г. Кочиева названы улицы в городах Севастополь, Цхинвал, Джава.
 В его честь установлен памятник в Цхинвали на Аллее Славы, на одном из домов по улице Хетагурова установлена мемориальная доска.
 Именем Героя названа средняя школа № 3 в Цхинвале.

Его двоюродный брат Станислав Кочиев долгое время был главой Парламента Южной Осетии.

Примечания

Литература  
 
 Бетоева М. Д. Дорогами мужества: в 2 кн. — 2-е изд., доп. — Книга 1. — Владикавказ: Проект-Пресс, 2010. — 701 с. — (Золотое созвездие Осетии). — ISBN 5-88734-009-6.
 Джатиев Т. И., Всеволожский И. Е. Морской джигит. — Дзауджикау: Государственное издательство Северо-Осетинской АССР, 1947. — 159 с. 
 Муриев Д. З. Осетии отважные сыны. — Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1967. — 606 с.
 Сыны Осетии в Великой Отечественной. — Владикавказ, 1999.
 Зайцев Ю., Пальчиков Н. Жизнь как торпедная атака. Памяти Героя Советского Союза Кочиева Константина Георгиевича. // Морской сборник. — 2013. — № 12. — С. 33—39.

Ссылки 
 
 Биография К. Г. Кочиева на сайте Президента Южной Осетии.
 Воспоминания однополчан о К. Г. Кочиеве.

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Моряки Великой Отечественной войны
Катерники Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции
Участники Крымской операции (1944)
Похороненные в Цхинвале